Whammy steht für:
 Whammy Bar, der Tremolo-Arm der Gitarre, siehe Tremolo (Gitarre)
 ein Musikalbum einer amerikanischen Rockband, siehe The B-52’s
 ein Gitarreneffektgerät der Firma Digitech, mit dem es möglich ist, Töne über mehrere Oktaven nach unten oder oben zu pitchen, siehe Whammy (Gerät)